Petr Šachl, češki hokejist, * 2. december 1977, Jindřichův Hradec, Češka.

Šachl je v svoji karieri igral v češki ligi za kluba HC České Budějovice in HC Liberec, finski ligi za kluba Ässät Pori in SaiPa Lappeenranta, švedski ligi za Brynäs IF in v sezoni 2009/10 v slovaški ligi za HK Košice, od sezone 2010/11 pa je član kluba HDD Tilia Olimpija.

Pregled kariere

|-
| Tri City Americans
| WHL
| 96/97
|
| 63
| 13
| 24
| 37
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|České Budějovice
| Evropska liga
| 96/97
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka liga
| 96/97
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češka liga
| 97/98
|
| 20
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češka liga
| 98/99
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tacoma Sabercats
| WCHL
| 99/00
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Asheville Smoke
| UHL
| 99/00
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fort Wayne Komets
| UHL
| 99/00
|
| 55
| 30
| 24
| 54
|
| 28
|
| 10
| 4
| 7
| 11
|
| 8
|-
| Milwaukee Admirals
| IHL
| 00/01
|
| 76
| 12
| 17
| 29
|
| 33
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Milwaukee Admirals
| AHL
| 01/02
|
| 79
| 14
| 29
| 43
| +6
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 02/03
|
| 8
| 3
| 3
| 6
| -4
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SaiPa Lappeenranta
| Finska liga
| 03/04
|
| 55
| 15
| 23
| 38
| -19
| 66
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SaiPa Lappeenranta
| Finska liga
| 04/05
|
| 43
| 12
| 15
| 27
| -18
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 04/05
|
| 10
| 2
| 1
| 3
| -4
| 4
|
| 10
| 6
| 2
| 8
| +3
| 8
|-
| HC Liberec
| Češka liga
| 05/06
|
| 51
| 15
| 20
| 35
| +5
| 64
|
| 5
| 5
| 0
| 5
| +2
| 8
|-
| HC Liberec
| Češka liga
| 06/07
|
| 50
| 10
| 12
| 22
| +3
| 30
|
| 12
| 1
| 0
| 1
| 0
| 10
|-
| HC Liberec
| Češka liga
| 07/08
|
| 35
| 8
| 2
| 10
| -4
| 16
|
| 11
| 2
| 2
| 4
| -3
| 12
|-
| HC Liberec
| Češka liga
| 08/09
|
| 45
| 9
| 14
| 23
| -2
| 65
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4
|-
| Jindrichuv Hradec
| Češka 3. liga
| 09/10
|
| 4
| 2
| 4
| 6
| 
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| HK Košice
| Slovaška liga
| 09/10
|
| 35
| 6
| 11
| 17
| 
| 20
|
| 9
| 3
| 1
| 4
| 
| 14
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 53
| 22
| 31
| 53
|
| 60
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 2
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|
| 4
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 11/12
|
| 44
| 8
| 15
| 23
|
| 36
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 739
| bgcolor="#7FFF00" | 184
| bgcolor="#7FFF00" | 249
| bgcolor="#7FFF00" | 433
| bgcolor="#7FFF00" | -36
| bgcolor="#7FFF00" | 564
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 77
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 38
| bgcolor="#7FFF00" | +2
| bgcolor="#7FFF00" | 74
|}

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski desnokrilni napadalci
Izbrani na naboru lige NHL (New York Islanders)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1996
Hokejisti Tri City Americans
Hokejisti HC České Budějovice
Hokejisti Tacoma Sabercats
Hokejisti Asheville Smoke
Hokejisti Fort Wayne Komets
Hokejisti Milwaukee Admirals
Hokejisti Ässät Pori
Hokejisti SaiPa Lappeenranta
Hokejisti Brynäs IF
Hokejisti HC Liberec
Hokejisti HK Košice
Hokejisti HK Olimpija